Burg Neufra steht für:

 Alte Burg Neufra
 Neue Burg Neufra